Black Arrow (englisch „schwarzer Pfeil“) steht für:

 Black Arrow (Rakete), britische Trägerrakete
 Black Arrow – Krieg der Rosen, amerikanisch-spanischer Film von John Hough (1985)